Серге́й Никола́евич Ка́плин (; род. 15 декабря 1979 года, Опрышки, , Полтавская область) — украинский политик, народный депутат VII—VIII созывов. Глава «Партии простых людей», переименованной затем в Социал-демократическую. Кандидат в Президенты Украины (2019).

Биография 
Родился в селе Опрышки Глобинского района. Отец С. Каплина был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, после чего заболел раком и умер.

Окончил Украинский государственный университет пищевых технологий по специальности «Экономика предприятия». В 2011 году поступил в Киевский экономический национальный университет им. В. Гетьмана на юридический факультет.

В 2003—2006 гг. исполнительный директор Кременчугского кожевенно-седельного комбината. В 2005—2010 гг. директор корпорации «Экологические ресурсы».

Основатель и глава общественной организации «Союз вкладчиков» (2006—2013).

В 2008—2011 годах директор Института проблем воды и энергосбережения.

В 2008—2013 годах С. Каплин — глава основанной им же «Украинской лиги молодых предпринимателей».

В 2022 году защитил докторскую диссертацию на соискание степени доктора философии по специальности «Право».

Политическая деятельность 

В 2012 году вступил в партию «УДАР Виталия Кличко». Принимал участие в парламентских выборах 2012 года в мажоритарном округе в г. Полтава как кандидат от «УДАРа» и был избран народным депутатом. В парламенте был членом фракции «УДАР», секретарём парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В 2014 году на внеочередных выборах в Верховную раду прошел как кандидат от «Блока Петра Порошенко» в том же самом что и в предыдущие выборы мажоритарном округе в Полтаве. В парламенте был членом депутатской фракции «Блок Петра Порошенко» (до 2016 года), первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Партия Простых Людей 
27 января 2015 года Сергей Каплин возглавил «Партию простих людей». Пресс-служба народного депутата сообщила, что Каплин занялся формированием команды, с которой он пойдёт на местные выборы. Среди основных задач партии были указаны борьба с олигархами и коррупцией. Хотя Общественным движением "Чесно   было замечено что среди членов и спонсоров партии были люди замешанные в коррупционных скандалах, как например Сергей Мамоян, и сам лидер партии Каплин в олигархических связах с олигархом из окружения беглого Президента Украины Виктора Януковича, Сергеем Лёвочкиным. Также новоиспеченную политическую силу обвинили и в связях с Кремлем.

Переименование Простых людей в Социал-демократов 
6 сентября 2016 года Сергей Каплин объявляет о переименовании "Партии простых людей" в "Социал-демократическую партию". Обосновав свое решение тем, что новая партия будет работать в партнерстве с профсоюзами, так как сам народный депутат Сергей Каплин является представителем Федерация профсоюзов Украины в Верховной раде. Стоит заметить что это уже третья Социал-демократическая партия на Украине. Существует также Социал-демократическая партия Украины (зарегистрирована в 1993 году) и Социал-демократическая партия Украины объединённая (зарегистрирована в 1996 году).

БПП 
23 февраля 2016 года депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о выходе из состава депутатской фракции «Блок Петра Порошенко» и из состава коалиции депутатских фракций «Европейская Украина». Нардеп мотивировал свое решение провалом голосования за отставку правительства Арсения Яценюка.

1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Сергея Каплина.

Скандалы 
14 февраля 2014 года УМВД Украины в Полтавской области возбудила уголовное дело против Сергея Каплина по статье 377 Уголовного кодекса Украины. Судья, рассматривавшая дело против активистов Евромайдана в Полтавской области, обратилась в милицию с заявлением, в котором утверждалось, что народный депутат угрожал ей во время процесса. Сергей Каплин впоследствии заявил, что никому не угрожал, а лишь призывал судить в соответствии с нормами законодательства.

18 ноября 2014 года в ходе акции протеста, проходившей у здания Полтавского горсовета, Сергей Каплин топором вырубил дверь в кабинет городского головы Полтавы Александра Мамая. После проникновения в кабинет городского головы, Каплин осыпал солью помещение. Протестующие требовали скорейшей сдачи дома в эксплуатацию. Народный депутат объяснил свои действия тем, что «от народа ни за какими дверьми никогда не спрячешься» и добавил: «Рубаю окно к Мамаю. Как Пётр I рубил окно в Европу».

18 июля 2017 года Сергей Каплин подрался с депутатом Игорем Мосийчуком рядом со зданием Печерского суда Киева. Инцидент произошёл во время митинга, организованного Каплиным против Радикальной партии Олега Ляшко.

20 декабря 2017 года народных депутатов Сергея Каплина и Александра Сугоняко возле здания Министерства юстиции задержала полиция. В пресс-службе ведомства заявили, что в здание ворвалась группа из 30 человек, которые сломали замок и повесила на дверях плакат. Было открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины .

Избрание Главой Социалистической партии Украины 
30 сентября 2017 Сергей Каплин на всеукраинском Съезде Социалистической партии Украины был избран Председателем партии. Между тем, в реестре политических партий Министерство юстиции вносит другое руководство, которое противоречит решению действующего политсовета СПУ. Минюст отказывается вносить в реестр изменения, продиктованные решением Высшего административного суда. Ранее СПУ возглавлял Александр Мороз, который в 2012 году передал полномочия председателя СПУ Павлу Устенко. В 2014 году на внеочередном ХХ съезде СПУ Устенко было выражено недоверие, а председателем СПУ стал Николай Рудьковский. В августе 2015-го Рудьковский был освобождён от должности по его же просьбе, а председателем избран Николай Садовой. На съезде, созванном Садовым в 2017 году, новым председателем СПУ был избран Каплин. Политсовет и политисполком СПУ резко осудили попытку «силового» захвата партии одиозным Ильёй Кивой, в начале 2018 г. пытавшемуся таким образом дискредитировать деятельность партии вообще. В связи с этим, Сергей Каплин инициировал судебный процесс против Кивы, обвинив того в шизофрении.

Алименты 
В феврале 2018 года в сеть попала запись из единого реестра должников который запустило Министерство юстиции Украины, где Сергей Каплин числится как должник по выплате алиментов. Позже Каплин опроверг данную информацию, заявив, что это «афера» и пообещав поговорить с министром юстиции Павлом Петренко «по-мужски».

Источники финансирования 
В электронной декларации за 2016 год Сергей Каплин указал заработную плату в Верховной раде в размере 150 232 гривны, ещё 169 871 гривна составила компенсация расходов на выполнение депутатских обязанностей. Компенсация стоимости проезда по территории Украины составила 26 136 гривен. Каплин указал в декларации автомобиль Kia Magentis и подарок от гражданина Украины стоимостью 57 230 гривен.

В 2018 году в сеть просочилась информация о финансовых источниках Сергея Каплина и его политической деятельности. В ней указывалось, что помимо спонсорства олигарха из окружения Виктора Януковича Сергея Лёвочкина, Каплин связан с другим олигархом из окружения Януковича, Сергеем Курченко, посредством своего ближайшего помощника и менеджера Сергея Варламова. Варламов является одним из руководителей Социал-демократической партии и членом политсовета партии. Также в СМИ публиковалась информация о доходах Каплина от нелегального игорного бизнеса, благодаря связям с Сергеем Мамояном, являющимся членом и депутатом Полтавского горсовета от партии Каплина, у которого отец Чоло Мамоян владеет незаконным игорным бизнесом под «крышей» заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчины.

Семья 
Сергей Каплин имеет троих несовершеннолетних детей от предыдущих браков. По словам политика сегодня он счастлив в браке с женой-полтавчанкой.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Каплин на 112ua.tv

Общественные деятели Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Члены партии УДАР
Члены Социалистической партии Украины
Политики XXI века
Участники Оранжевой революции